Калужская может означать:
 Калужская — относящаяся к городу Калуга, например Калужская область.
 Калужская — станица в Северском районе Краснодарского края.
 «Калужская» — действующая станция Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
 «Калужская» — с 1950 по 1961 год название станции «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена.
 «Калужская» — закрытая в 1974 году станция Московского метрополитена, находившаяся в здании депо «Калужское».
 «Калужская» — проектное название строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

См. также 
 
  (значения)
 Калужская площадь
 Большая Калужская улица — старое название улицы Ленинский проспект, начинающейся от Калужской площади.

Примечания